Corbett steht für:

 Corbett (Berg), Bergklassifikation in Schottland
 (2442) Corbett, Asteroid des Hauptgürtels

Orte in den USA:
 Corbett (Maryland)
 Corbett (New York)
 Corbett (North Carolina)
 Corbett (Oklahoma)
 Corbett (Oregon)
 Corbett (Pennsylvania)
 Corbett Farm, Lake Park, Georgia
 Corbett Historic District, Monkton, Maryland

Corbett ist der Familienname folgender Personen:

 Austin Corbett (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ed Corbett (1932–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Glenn Corbett (1933–1993), US-amerikanischer Schauspieler
 Gretchen Corbett (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin
 Greville Corbett (* 1947), britischer Linguist

 Henry W. Corbett (1827–1903), US-amerikanischer Politiker (Oregon)
 James J. Corbettl, Gentleman Jim (1866–1933), US-amerikanischer Boxer
 Jim Corbett (1875–1955), irischer Jäger und Schriftsteller

 Jon Corbett (* ≈1960), britischer Improvisationsmusiker
 Julian Corbett (1854–1922), britischer Marinehistoriker und Stratege
 Kizzmekia Corbett (* 1986), afroamerikanische Mikrobiologin und Virologin
 Lydia Corbett (* 1934), französische Keramikerin, Modell für Picassos Skulpturen, siehe Sylvette 
 Margery Corbett Ashby (1882–1981), britische Frauenrechtlerin und Politikerin
 Marius Corbett (* 1975), südafrikanischer Leichtathlet
 Richard Corbett (* 1955), britischer Politiker

 Robin Corbett, Baron Corbett of Castle Vale (1933–2012), britischer Politiker (Labour)
 Ronnie Corbett (1930–2016), schottischer Schauspieler und Comedian
 Sharon Corbett (* 1953), britische Speerwerferin
 Sidney Corbett (* 1960), US-amerikanischer Komponist
 Thomas Corbett, 2. Baron Rowallan (1895–1977), britischer Gouverneur von Tasmanien
 Thomas P. Corbett, Boston Corbett (1832~1894), US-amerikanischer Soldat und Mörder
 Tom Corbett (* 1949), US-amerikanischer Politiker (Pennsylvania)
 Walter Corbett (1880–1960), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Corbet (Begriffsklärung)
 Courbet (Begriffsklärung)